«Beautiful Trauma» — сьомий студійний альбом американської поп-рок-співачки Pink. В США альбом вийшов 13 жовтня 2017 року.

Список композицій 

Примітки
 – загальний та вокальний продюсер
 – вокальний продюсер

Чарти

Примітки 

Альбоми Pink
Альбоми RCA Records
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми, спродюсовані Shellback